Бе́гас () — фамилия:

 Бегас, Адальберт (1836—1888) — немецкий художник;
 Бегас, Карл (1794—1854) — немецкий художник;
 Бегас, Карл Младший (1845—1916) — немецкий скульптор;
 Бегас, Оскар (1828—1883) — немецкий художник;
 Бегас, Рейнгольд (1831—1911) — немецкий скульптор;
 Бегас-Парментье, Луиза (1850—1920) — австрийская художница-архитектор;
 Бегас, Отмар (1878—1931) — немецкий художник-портретист.

Художественные династии